AEGON Classic 2012 — 31-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Бирмингеме (Великобритания) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2012 году турнир прошёл с 11 по 18 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Сабина Лисицки
 в парном разряде —  Ольга Говорцова и  Алла Кудрявцева

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Франческа Скьявоне (№ 12 в мире на тот момент); впрочем итальянка не смогла подтвердить свой статус, уступив уже на старте. В её отсутствии борьба за титул свелась к матчу пятой ракетки соревнования Елены Янкович и одной из победительниц квалификации — Мелани Уден, где менее рейтинговая американка оказалась сильнее по итогам двух партий. Прошлогодняя чемпионка — Сабина Лисицки — защищала свой титул, но уступила уже на старте. Представительница США выиграла соревнование впервые с 2000 года.

Парный чемпионат собрал несколько сильных сыгранных сочетаний, а посев даже возглавила первая пара мира, но титул достался иной команде: несеянный альянс Тимея Бабош / Се Шувэй, переиграв две сеянные команды, завоевал свой первый совместный титул на таком уровне, взяв в финале верх над парой Лизель Хубер / Лиза Реймонд. Прошлогодние чемпионки — Ольга Говорцова и Алла Кудрявцева — не защищали свой титул, но россиянка принимала участие в турнире (в паре с чешкой Иветой Бенешовой) и прошла круг, выбив из соревнований одну из сеянных команд.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мелани Уден обыграла  Елену Янкович со счётом 6-4, 6-2.
 Уден выигрывает свой дебютный титул в туре ассоциации.
 Янкович уступает свой 1-й финал в сезоне и 15-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Н. Летчивакан
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М. Дои
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= А. Спирс
| RD1-score05-1=63
| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=1
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А. Родионова
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С. Форетц
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= Э. Данилиду
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=11
| RD1-team09= И. Бенешова
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Т. Мур
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К. Деллакква
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=6| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Г. Мугуруса
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3=2

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М. Лучич
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= М. Саут
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=1/wc
| RD2-team01= Ф. Скьявоне
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= М. Дои
| RD2-score02-1=7| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А. Родионова
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= С. Форетц
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= Т. Мур
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=1
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К. Деллакква
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= М. Саут
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=63
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5/wc
| RD2-team08= Е. Янкович
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= М. Дои
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= С. Форетц
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= К. Деллакква
| RD3-score03-1= 
| RD3-score03-2= 
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=5/wc
| RD3-team04= Е. Янкович
| RD3-score04-1=w
| RD3-score04-2=/
| RD3-score04-3=o

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= М. Дои
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=5/wc
| RD4-team02= Е. Янкович
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Секция 3 

 Парный турнир 
  Тимея Бабош /  Се Шувэй''' обыграли  Лизель Хубер /  Лизу Реймонд со счётом 7-5, 6-7(2), [10-8].
 Бабош выигрывает свой дебютный титул в туре ассоциации.
 Се выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 AEGON Classic

 WTA Тур 2012 года
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2012 года
2012